Ez a szócikk tartalmazza a 2013-as wimbledoni teniszbajnokság férfi páros mérkőzéseit.

A címvédők Jonathan Marray és Frederik Nielsen voltak, ezúttal azonban nem egymás oldalán vettek részt a versenyen. Marray Colin Fleminggel játszott, s a harmadik körben estek ki a Robert Lindstedt–Daniel Nestor-kettős ellenében. Nielsen párja Grigor Dimitrov volt, őket a Julien Benneteau–Nenad Zimonjić-páros búcsúztatta a második körben.

A viadalt Bob Bryan és Mike Bryan nyerték meg, a fináléban 3–6, 6–3, 6–4, 6–4-re legyőzve az Ivan Dodig–Marcelo Melo-duót.

Kiemeltek 
  Bob Bryan /  'Mike Bryan (győztesek)
  Marcel Granollers /  Marc López (első kör)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (harmadik kör)
  Lijendar Pedzs /  Radek Štěpánek (elődöntő)
  Iszámul-Hak Kuraisi /  Jean-Julien Rojer (harmadik kör)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (negyeddöntő)
  Makszim Mirni /  Horia Tecău (harmadik kör)
  Mahes Bhúpati /  Julian Knowle (negyeddöntő)
  Colin Fleming /  Jonathan Marray (harmadik kör)
  Santiago González /  Scott Lipsky (második kör)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić (negyeddöntő)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (döntő)  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (második kör)
  Róhan Bópanna /  Édouard Roger-Vasselin (elődöntő)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski (harmadik kör)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot ''(harmadik kör)

Főtábla

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források 
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

F2